Kissing Candice ist:
 Kissing Candice (Band), US-amerikanische Metalcore-Band aus Long Island
 Kissing Candice (Film), irisch-britischer Spielfilm von Aoife McArdle (2017)